Сульпи́ция Мла́дшая (; вторая половина I века н. э.) — древнеримская поэтесса времён императора Домициана. Прозвище «Младшая» дано позднейшими авторами, чтобы отличать её от старшей Сульпиции Руфы, поэтессы I века до н. э.

Творчество 

Сульпиция писала эротические стихотворения о любви к своему мужу, Кале́ну (); из них дошли (в схолиях к Ювеналу) две строки ямбическим триметром:

[si me] cadurc[i] restitutis fasciis
nud[a]m Caleno concubantem proferat

Из-за отсутствия контекста фразы, многозначности некоторых слов и плохой сохранности текста точный смысл этих двух стихов — вопрос спорный; во всяком случае, ясно, что Сульпиция говорит о том, как она, обнажённая (), на ложе занимается любовью или же просто спит рядом () с Каленом.

Кроме того, в сильно испорченном виде сохранилась небольшая сатира из 70 гекзаметрических строк, известная как «Жалоба Сульпиции» (). В ней обличается Домициан, по указу которого из Рима изгнали философов; тон близок к элегии, Кален снова упоминается как супруг рассказчицы. Стихотворение было найдено в конце XV века и опубликовано в Венеции в 1498 году. Его подлинность считается сомнительной: начиная со второй половины XIX века, часть учёных полагает, что это написанная от имени Сульпиции позднеантичная подделка — мнение, восходящее к немецкому филологу Эмилю Беренсу; но с конца XX века доводы Беренса всё чаще оспариваются.

Древние свидетельства 

Сульпиция упоминается в двух прославляющих её эпиграммах поэта-современника Марциала (книга X, №№ 35 и 38); кратко — у Авсония, Сидония Аполлинария и Фульгенция Мифографа.

Марциал хвалит игривые, но чистые () стихи Сульпиции и восхищается её преданностью мужу, сопоставляя поэтессу с Сапфо и Эгерией. Его эпиграммы написаны около 98 года н. э. — по-видимому, после смерти Сульпиции, с которой Кален, по словам Марциала, прожил пятнадцать счастливых лет.

В том же духе ссылается на авторитет Сульпиции Авсоний в послесловии к содержащему эротические шутки «Свадебному центону» (около 380 года н. э.).

Более поздние христианские авторы отзываются о Сульпиции неодобрительно. Судя по выражениям, для Сидония Аполлинария («Стихи», IX, 261—262; около 477 года н. э.) её поэзия — легкомысленна, недостойна подражания; для Фульгенция («Мифологии», пролог к книге I; около 500 года н. э.) — откровенно бесстыдна.

Примечания

Ссылки 
 John T. Quinn. The Other Sulpicia (2000)
 James Lawrence Peter Butrica. Sulpicia's Complaint: On the State of the Nation and the Age of Domitian (2000)
 James Lawrence Peter Butrica. Sulpiciae Conquestio (2000)
 
 

Латинские поэты
Поэты Древнего Рима
Поэты I века
Женщины Древнего Рима
Женщины I века
Сульпиции